Маковцы — название населённых пунктов в России:

 Маковцы — село в Дзержинском районе Калужской области.
 Маковцы — деревня в Тарусском районе Калужской области.